Darmstadtium (110Ds) je umělý prvek, v přírodě se nevyskytuje. Prvním objeveným izotopem bylo v roce 1994 269Ds.

Je známo 15 izotopů darmstadtia, s nukleonovými čísly 267 až 281; nejstabilnější (z těch, jejichž poločas přeměny je znám) je 281Ds s poločasem přeměny přibližně 13 sekund, všechny ostatní mají poločas kratší než 0,2 sekundy. Bylo také popsáno 5 jaderných izomerů tohoto prvku.

Seznam izotopů

Reference 

Darmstadtium
Darmstadtium